Scolca peut désigner :
 Scolca, une commune française de Haute-Corse
 Scolca un écrivain français contemporain originaire de la commune de Scolca